Anthony Rory Twist (né le  à Sherwood Park dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière 
Tony Twist fut toujours reconnu pour son jeu agressif. Il joua le rôle de protecteur des joueurs vedettes durant toute sa carrière. Ce rôle lui permit d'obtenir un poste permanent durant plusieurs saisons (10) dans la Ligue nationale de hockey. Il joua pour deux équipes, soit les Blues de Saint-Louis (équipe qui l'a repêché), et les Nordiques de Québec. Sa carrière s'arrêta brusquemment en 1999. Lors de l'entre-saison, il eût un accident de moto, ses blessures l'empêchèrent à jamais de revenir au jeu.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1985-1986 || Spruce Kings de Prince George ||PCJHL ||42 ||32 ||20 ||52 ||162 || || || || ||
|- 
|1986-1987 ||Blades de Saskatoon ||LHOu ||64 ||0 ||8 ||8 ||181 ||11 ||0 ||1 ||1 ||42
|-
|1987-1988 ||Blades de Saskatoon ||LHOu ||55 ||1 ||8 ||9 ||226 ||10 ||1 ||1 ||2 ||6
|- 
|1988-1989 ||Rivermen de Peoria ||LIH ||67 ||3 ||8 ||11 ||312 || || || || ||
|-
|1989-1990 ||Rivermen de Peoria ||LIH ||36 ||1 ||5 ||6 ||200 ||5 ||0 ||1 ||1 ||38 
|-
|1989-1990||Blues de Saint-Louis ||LNH ||28 ||0 ||0 ||0 ||124 || || || || ||
|-
|1990-1991 ||Rivermen de Peoria ||LIH ||28 ||2 ||10 ||12 ||244 || || || || || 
|- 
|1990-1991||Nordiques de Québec ||LNH ||24 ||0 ||0 ||0 ||104 || || || || ||
|-
|1991-1992 ||Nordiques de Québec ||LNH ||46 ||0 ||1 ||1 ||164 || || || || ||
|-
|1992-1993 ||Nordiques de Québec ||LNH ||34 ||0 ||2 ||2 ||64 || || || || ||
|-
|1993-1994 ||Nordiques de Québec ||LNH ||49 ||0 ||4 ||4 ||101 || || || || ||
|- 
|1994-1995 ||Blues de Saint-Louis ||LNH ||28 ||3 ||0 ||3 ||89 ||1 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
|1995-1996 ||Blues de Saint-Louis ||LNH ||51 ||3 ||2 ||5 ||100 ||10 ||1 ||1 ||2 ||16
|- 
|1996-1997 ||Blues de Saint-Louis ||LNH ||64 ||1 ||2 ||3 ||121 ||6 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1997-1998 ||Blues de Saint-Louis ||LNH ||60 ||1 ||1 ||2 ||105 || || || || ||
|- 
|1998-1999 ||Blues de Saint-Louis ||LNH ||63 ||2 ||6 ||8 ||149 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0

| 447 || 10 || 18 || 48 ||  || 18 || 1 || 1 || 2 || 22

Transactions 
 : échangé aux Nordiques de Québec par les Blues de Saint-Louis avec Herb Raglan et Andy Rymsha pour Darin Kimble.
 : signe un contrat comme agent-libre avec les Blues de Saint-Louis.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 Combat au hockey sur glace

Naissance en mai 1968
Naissance à Sherwood Park
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur des Blades de Saskatoon
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Nordiques de Québec
Joueur des Rivermen de Peoria (LIH)
Attaquant de hockey sur glace